Чижек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Чижек, Карел (1892—1948) — чехословацкий гребной рулевой.
 Чижек, Томаш (род. 1978) — чешский футболист, полузащитник.